Die Ärztin steht für:
 Die Ärztin (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift (1931–1944) 
 Die Ärztin (1984), chinesisches Filmdrama
 Die Ärztin (2003), deutsches Fernseh-Melodram